Lindenplatz steht für:

 in Deutschland
 Oberer Lindenplatz und Unterer Lindenplatz in Bad Reichenhall
 Lindenplatz (Hamburg)
 Lindenplatz (Lübeck)

 in der Schweiz
 Lindenplatz (Winterthur), Quartier der Stadt Winterthur
 Lindenplatz (Altstetten) in Zürich